Франческа Скьявоне — победительница соревнований.

Прошлогодняя чемпионка турнира — Светлана Кузнецова — уступила в третьем раунде.

Общая информация 
Тай-брейк в женском финале на Roland Garros был сыгран впервые с 1998 года, когда Аранча Санчес-Викарио победила Монику Селеш 7-6(5) 0-6 6-2.

Победа Скьявоне стала первой для итальянок в финалах турниров Большого шлема за всю историю. Среди мужчин победителями турниров Большого шлема в одиночном разряде становились Никола Пьетранджели (Roland Garros 1959 и 1960) и Адриано Панатта (Roland Garros 1976).

Стосур стала первой с 1979 года австралийкой, вышедшей в финал Roland Garros в женском одиночном разряде.

Посев 

  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Винус Уильямс (Четвёртый раунд)
  Каролина Возняцки (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Полуфинал)
  Елена Дементьева (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Третий раунд)
  Саманта Стосур (Финал)
  Агнешка Радваньская (Второй раунд)
  Динара Сафина (Первый раунд)
  Виктория Азаренко (Первый раунд)
  Ли На (Третий раунд)
  Мария Шарапова (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Третий раунд)
  Флавия Пеннетта (Четвёртый раунд)
  Араван Резаи (Третий раунд)
  Янина Викмайер (Третий раунд)

<ol start="17">
 Франческа Скьявоне (Титул)
 Шахар Пеер ''(Четвёртый раунд)
 Надежда Петрова ''(Четвертьфинал)
 Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Первый раунд)
 Вера Звонарёва ''(Второй раунд)
 Жюстин Энен ''(Четвёртый раунд)
 Даниэла Гантухова ''(Четвёртый раунд)
 Луция Шафаржова ''(Второй раунд)
 Чжэн Цзе ''(Второй раунд)
 Доминика Цибулкова ''(Третий раунд)
 Алёна Бондаренко ''(Третий раунд)
 Алиса Клейбанова ''(Третий раунд)
 Анастасия Павлюченкова ''(Третий раунд)
 Мария Кириленко ''(Четвертый раунд)
 Александра Дулгеру ''(Третий раунд)
 Катерина Бондаренко (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Кристина Макхейл (Первый раунд)
  Ярмила Грот (Четвёртый раунд)
  Стефани Коэн-Алоро (Второй раунд)
  Клер Фёэрстен ''(Первый раунд)

<ol start="5">
 Стефани Форетц ''(Первый раунд)
 Матильда Юханссон ''(Первый раунд)
 Кристина Младенович (Первый раунд)
<li> Оливия Санчес (Второй раунд)

Победители квалификационного отбора 

  Хейди Эль Табах (Первый раунд)
  Куруми Нара (Первый раунд)
  Екатерина Иванова (Первый раунд)
  Софи Фергюсон (Второй раунд)
  Чжан Шуай (Первый раунд)
  Анастасия Пивоварова (Третий раунд)

<li> Ксения Первак (Первый раунд)
<li> Мисаки Дои (Первый раунд)
<li> Симона Халеп (Первый раунд)
<li> Кайя Канепи (Второй раунд)
<li> Нурия Льягостера Вивес (Первый раунд)
<li> Шанель Схеперс (Четвертый раунд)
<li> Бетани Маттек-Сандс (LL, Второй раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Ким Клейстерс (травма левой ступни)
  Сабина Лисицки
  Пэн Шуай

<li> Анна-Лена Грёнефельд
<li> Саня Мирза

Список спортсменок, снявшихся по ходу турнира 

  Елена Дементьева (Полуфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые